Wolseley bezeichnet:
 Wolseley Buttress, ein Felsmassiv in der Antarktis
 Wolseley Italiana, einen ehemaligen italienischen Automobilhersteller
 Wolseley Motor Company, einen ehemaligen englischen Fahrzeughersteller
 Wolseley plc, ein britisch-schweizerisches Unternehmen (heute: Ferguson plc)
 Wolseley (Saskatchewan), Kleinstadt (Town) in Saskatchewan, Kanada
 Wolseley (Südafrika), eine Stadt in Südafrika
 Wolseley (South Australia), ein Ort in Australien

Wolseley ist der Familienname folgender Personen:
 Frances Garnet Wolseley (1872–1936), englische Gartengestalterin
 Garnet Wolseley, 1. Viscount Wolseley (1833–1913), britischer Feldmarschall